Дубровицкий район () — упразднённая административная единица на севере Ровненской области Украины. Административный центр — город Дубровица.

География 
Площадь — 1820 км².
Основные реки — Горынь, Случь, Бережанка, Стубла.

История 
Район образован 17 января 1940 года как Домбровицкий район. Переименован в Дубровицкий район 15 августа 1944 года. 21 января 1959 года к Дубровицкому району была присоединена часть территории упразднённого Высоцкого района.

Демография 
Население района составляет 47 103 человека (2019 г.), в том числе в городских условиях проживают 9424 человека.

Административное устройство 
Количество советов:
 городских — 1;
 сельских — 23.

Количество населённых пунктов:
 городов районного значения — 1;
 сёл — 58.

Населённые пункты 
Список населённых пунктов района находится внизу страницы

Культура 
В с. Бережница родилась известный украинский скульптор Брыж, Теодозия Марковна (1929—1999). Здесь же поставлен памятник Т. Г. Шевченко её работы.

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины